Le Castellet, település Franciaország Alpes-de-Haute-Provence megyéjében
 Le Castellet, település Franciaország Var megyéjében